

Sigle 
 Red Cross of Benin (Croce Rossa del Benin), società della Croce Rossa della Repubblica del Benin

Codici 
 RCB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Richards Bay (Sudafrica)